E100 kan avse:
 E100 (motorbränsle) – ett bränsle som består av 100% Etanol
 E 100 – E-nummer för den viktigaste curcuminoiden i gurkmeja (ett färgämne), se Kurkumin
E-100 – En övertung stridsvagn från Entwicklung serien av stridsvagnar, se E-serien